Příjmení Šestakov nosí více různých osobností:

 Afanasij Fedotovič Šestakov (1677–1730), kozácký ataman a ruský průzkumník Sibiře

 Ivan Alexejevič Šestakov (1820–1888), ruský admirál
 Lev Šestakov (1915–1944), sovětský válečný letec
 Vjačeslav Šestakov (* 1935), sovětský a ruský filosof
 Vladimir Šestakov (* 1961), sovětský a ruský zápasník
 Šestaková
 Marija Šestaková (* 1979), slovinská atletka
 Natalija Šestakovová (* 1988), ruská krasobruslařka

Související články 
 Šesták

Externí odkazy